Sous-préfecture de Sinematiali är en subprefektur i Elfenbenskusten.   Den ligger i distriktet Savanes, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Yamoussoukro.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Savanes (distrikt i Elfenbenskusten)